Fox Creek (englisch für „Fuchs-Bach“) steht für:
 Fox Creek (Alberta), Gemeinde in der Provinz Alberta, Kanada
 Fox Creek (Kentucky), Ort im Anderson County, USA
 Fox Creek (Wisconsin), Ort im Polk County, USA

Fließgewässer:
 Fox Creek (Bundey River), Nebenfluss des Suttor River im Northern Territory, Australien
 Fox Creek (Palmer River), Nebenfluss des Palmer Rivers in Queensland, Australien

USA:
 Fox Creek (Tallapoosa River), Alabama 
 Fox Creek (Burton Branch), Alabama 
 Fox Creek (Autauga Creek), Alabama 
 Fox Creek (Tennessee River), Alabama 
 Fox Creek (Lake Wedowee), Alabama 
 Fox Creek (Broken Arrow Creek), Alabama 
 Fox Creek (Idaho Inlet), Alaska 
 Fox Creek (Slate Creek), Alaska 
 Fox Creek (Bear Creek, Alaska) 
 Fox Creek (Alexander Lake), Alaska 
 Fox Creek (Valdez Creek), Alaska 
 Fox Creek (Nenana River), Alaska 
 Fox Creek (Homestake Creek), Alaska 
 Fox Creek (Cripple River), Alaska 
 Fox Creek (Coal Creek), Alaska 
 Fox Creek (Salmon Lake), Alaska 
 Fox Creek (Seventymile River), Alaska 
 Fox Creek (Canyon Creek), Alaska 
 Fox Creek (Port Clarence), Alaska 
 Fox Creek (Grant Creek), Alaska 
 Fox Creek (South Fork Serpentine River), Alaska 
 Fox Creek (Rogers Creek), Alaska 
 Fox Creek (Jackson Creek), Alaska 
 Fox Creek (O'Brien Creek), Alaska 
 Fox Creek (Eldorado River), Alaska 
 Fox Creek (Goldstream Creek), Alaska 
 Fox Creek (Arctic River), Alaska 
 Fox Creek (Arolik River), Alaska 
 Fox Creek (Melozitna River), Alaska 
 Fox Creek (Kachemak Bay), Alaska 
 Fox Creek (Tustumena Lake), Alaska 
 Fox Creek (Sand Bay), Alaska 
 Fox Creek (Resurrection Creek), Alaska 
 Fox Creek (Ready Bullion Creek), Alaska 
 Fox Creek (Kotzebue-Sund), Alaska 
 Fox Creek (Hurricane Ditch), Arkansas 
 Fox Creek (North Fork Big Thompson River), Colorado 
 Fox Creek (Rock Creek), Colorado 
 Fox Creek (Cimarron River), Colorado 
 Fox Creek (Trail Creek), Colorado 
 Fox Creek (Conejos River), Colorado 
 Fox Creek (Shakett Creek), Florida 
 Fox Creek (Graves Creek), Florida 
 Fox Creek (Chipola River), Florida 
 Fox Creek (Folly River), Georgia 
 Fox Creek (Muckalee Creek), Georgia 
 Fox Creek (South Fork Payette River), Idaho 
 Fox Creek (Duffield Creek), Idaho 
 Fox Creek (Middle Fork Salmon River), Idaho 
 Fox Creek (Moores Lake Creek), Idaho 
 Fox Creek (White Cap Creek), Idaho 
 Fox Creek (Johnny Creek), Idaho 
 Fox Creek (Priest River), Idaho 
 Fox Creek (Teton River), Idaho 
 Fox Creek (Big Wood River), Idaho 
 Fox Creek (East Fork Big Lost River), Idaho 
 Fox Creek (East Fork Salmon River), Idaho 
 Fox Creek (Ditch Creek), Idaho 
 Fox Creek (Boulder Creek), Idaho 
 Fox Creek (The Sny), Illinois 
 Fox Creek (Mill Creek, Illinois) 
 Fox Creek (East Fork Spoon River), Illinois 
 Fox Creek (Sugar Creek, Iowa) 
 Fox Creek (Middle River), Iowa 
 Fox Creek (French Creek), Kalifornien 
 Fox Creek (South Fork Eel River), Kalifornien 
 Fox Creek (Van Duzen River), Kalifornien 
 Fox Creek (Middle Fork Chowchilla River), Kalifornien 
 Fox Creek (Pit River), Kalifornien 
 Fox Creek (South Fork Scott River), Kalifornien 
 Fox Creek (Big Tujunga Creek), Kalifornien 
 Fox Creek (Cedar Creek), Kansas 
 Fox Creek (Cottonwood River), Kansas 
 Fox Creek (Salt River), Kentucky 
 Fox Creek (Licking River), Kentucky 
 Fox Creek (Choptank River), Maryland 
 Fox Creek (Ipswich River), Massachusetts 
 Fox Creek (Lake St. Clair), Michigan 
 Fox Creek (Little Ocqueoc River), Michigan 
 Fox Creek (Kettle River), Minnesota 
 Fox Creek (Daggett Creek), Bach im Crow Wing County in Minnesota
 Fox Creek (Pike Bay), Minnesota 
 Fox Creek (Summer Seat Creek), Mississippi 
 Fox Creek (Ox Branch), Mississippi 
 Fox Creek (Bourbeuse River), Missouri 
 Fox Creek (Bee Creek), Missouri 
 Fox Creek (Mississippi River), Missouri 
 Fox Creek (Sugar Creek, Missouri), Missouri 
 Fox Creek (Prairie Creek), Missouri 
 Fox Creek (Bryant Creek), Missouri 
 Fox Creek (Meramec River), Missouri 
 Fox Creek (Whitney Creek), Montana 
 Fox Creek (Yellowstone River), Montana 
 Fox Creek (South Fork Milk River), Montana 
 Fox Creek (West Fork Madison River), Montana 
 Fox Creek (South Cottonwood Creek), Montana 
 Fox Creek (Brackett Creek), Montana 
 Fox Creek (North Fork Rye Creek), Montana 
 Fox Creek (South Fork Basin Creek), Montana 
 Fox Creek (Governor Creek), Montana 
 Fox Creek (Ross Fork Rock Creek), Montana 
 Fox Creek (North Fork Smith River), Montana 
 Fox Creek (Medicine Creek), Nebraska 
 Fox Creek (North Fork Little Nemaha River), Nebraska 
 Fox Creek (Jarbidge River), Nevada 
 Fox Creek (Ontariosee), New York 
 Fox Creek (Catskill Creek), New York 
 Fox Creek (South Sandy Creek), New York 
 Fox Creek (Schoharie Creek), New York 
 Fox Creek (Tar River), North Carolina 
 Fox Creek (Shelton Creek), North Carolina 
 Fox Creek (Bald Creek), North Carolina 
 Fox Creek (North Crooked Creek), Ohio 
 Fox Creek (Mill Creek, Ohio), Ohio 
 Fox Creek (North Umpqua River), Oregon 
 Fox Creek (Calapooia River), Oregon 
 Fox Creek (Wilson River), Oregon 
 Fox Creek (Columbia River), Oregon 
 Fox Creek (Brownlee Reservoir), Oregon 
 Fox Creek (Youngs River), Oregon 
 Fox Creek (Davis Creek), Oregon 
 Fox Creek (Illinois River), Oregon 
 Fox Creek (Indian Creek), Oregon 
 Fox Creek (Pazifischer Ozean), Oregon 
 Fox Creek (Breitenbush River), Oregon 
 Fox Creek (South Fork Bull Run River), Oregon 
 Fox Creek (Bear Creek, Oregon), Oregon 
 Fox Creek (Cottonwood Creek), Oregon 
 Fox Creek (Little Nestucca River), Oregon 
 Fox Creek (East Fork Millicoma River), Oregon 
 Fox Creek (Savannah River), South Carolina 
 Fox Creek (Wateree Lake), South Carolina 
 Fox Creek (Lake Ohae), South Dakota 
 Fox Creek (Norris Lake), Tennessee 
 Fox Creek (Obed River), Tennessee 
 Fox Creek (San Miguel Creek), Texas 
 Fox Creek (Honey Grove Creek), Texas 
 Fox Creek (York River), Virginia 
 Fox Creek (Russell Fork), Virginia 
 Fox Creek (New River), Virginia 
 Fox Creek (Big Creek), Washington 
 Fox Creek (Lake Creek), Washington 
 Fox Creek (Puyallup River), Washington 
 Fox Creek (Entiat River), Washington 
 Fox Creek (Apple River), Wisconsin 
 Fox Creek (Pass Creek), Wyoming 
 Fox Creek (Bear Creek, Wyoming) 
 Fox Creek (Clarks Fork Yellowstone River), Wyoming 
 Fox Creek (Laramie River), Wyoming 
 Fox Creek (Snake River), Wyoming 

Siehe auch:
 Fox River (Begriffsklärung)
 Fox (Begriffsklärung)